Rukn-ad-Din Firuz-Xah, efímer sulta de Delhi (1236)
 Jalal-ad-Din Firuz Xah Khalji fou el fundador de la dinastia khalji de Delhi (1290-1296)
 Firuz Xah Tughluq, soldà de Delhi (1351 - 1388) de la dinastia tuglúquida o tughlúquida 
 Saif al-Din o Saifuddin Firuz Xah, originalment Malik Andil Habshi, sobirà habxi de Bengala (1487-1489)
 Alauddin Firuz Shah, sultà de Bengala, 1533
 Firuz-Xah Suri, sulta suri de Delhi, 1553
 Jalal al-Din Firuz Xah, amir de Xah Rukh
 Tadj al-Din Firuz Shah, sultà bahmànida del Dècan (1397-1422)